Brian Salcido (né le  à Hermosa Beach dans l'État de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché au cinquième tour,  au total par les Mighty Ducks d'Anaheim au repêchage d'entrée de 1997. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Moose du Manitoba au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Tigers de Colorado College || NCAA ||12 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Tigers de Colorado College|| NCAA ||37 ||7 ||23 ||30 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2005-2006|| Tigers de Colorado College||NCAA ||42 ||8 ||32 ||40 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Pirates de Portland || LAH ||76 ||7 ||20 ||27 ||80 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Pirates de Portland || LAH ||71 ||11 ||42 ||53 ||58 ||18 ||0 ||6 ||6 ||18 
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH ||76 ||10 ||33 ||43 ||108 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Moose du Manitoba || LAH ||68 || 8|| 10|| 18|| 50|| 5|| 0||1 || 1||6
|-
|2010-2011 || HC Sparta Prague ||Extraliga || 22|| 2|| 1||3 || 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || SaiPa ||SM-liiga || 11|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || SaiPa || SM-liiga || 51|| 5|| 23|| 28|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || SaiPa || SM-liiga || 36|| 7|| 20|| 27|| 49|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL || 23|| 1|| 3|| 4|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || JYP Jyväskylä || Liiga || 24|| 3|| 12|| 15|| 16|| 7|| 0|| 3|| 3||8
|-
|2014-2015 || SaiPa || Liiga || 59|| 12|| 23|| 35|| 48|| 7|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2015-2016 || ERC Ingolstadt || DEL || 32 || 4 || 13 || 17|| 37|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2016-2017 || ERC Ingolstadt || DEL || 52 || 3|| 19|| 22|| 32|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2017-2018 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 38 || 4|| 12|| 16|| 16|| - || - || - || - || -

| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du ERC Ingolstadt
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Hermosa Beach